Stranzenbach bezeichnet Ortschaften in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:

 Ortsteil Stranzenbach der Gemeinde Nümbrecht, siehe: Stranzenbach (Nümbrecht)
 Ortsteil Stranzenbach der Gemeinde Ruppichteroth, siehe: Stranzenbach (Ruppichteroth)